Федор Пантелеймонович Хоменко (5 августа 1934, с. Купчинцы — 10 сентября 2016) — дояр колхоза им. Горького с. Ястребинцы , Герой Социалистического Труда .

Биографические сведения 
Федор Хоменко родился 5 августа 1934 года в селе Купчинцы Ильинецкого района Винницкой области . С детства жил в селе Ястребинцы Ильинецкого района. Окончил 5 классов школы.

Трудовую деятельность начал в 13-летнем возрасте. Федор пас коров и ухаживал за телятами.

С 1952 года работал доярами в местном колхозе имени Горького. Вырастил коров с отобранной группы телят, впоследствии стал достигать высоких надоев молока.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Хоменко Федору Пантелеймоновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Продолжал работать в колхозе до 1988 года получал по 6500 кг молока в год от каждой коровы. В Ильинецком районе действовала школа передового опыта Ф. П. Хоменко.

В 1989 году вышел на пенсию.

Проживал в селе Ястребинцы, в последние годы — в с. Ильинецкое .

Умер 10 сентября 2016 года. Похоронен на кладбище села Ястребинцы.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (22.03.1966)
 орден Ленина (22.03.1966)
 орден Октябрьской Революции (08.04.1971)
 орден Трудового Красного Знамени (10.03.1976)
 медали

Память 
При жизни Федора Пантелеймоновича Хоменко ему открыт памятник в центре Ильинцы, на открытии которого он присутствовал. Рядом установлен бюст ещё двум дояркам района, которые также удостоены звания Героя Социалистического Труда — Матрёне Плахотник, которая была учительницей Федора Хоменко, и Марии Коцюруба, которая была его ученицей.

Ссылки 
 Герои страны